Dades de la Temporada 1987-1988 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Segona B) 
 Tercera divisió, grup 5è: segona posició.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1987
Competicions futbolístiques del 1988
Competicions esportives del 1987 a Catalunya
Competicions esportives del 1988 a Catalunya